Paralia – regione antica dell'Attica
 Paralia – ex comune della Grecia nella periferia della Grecia occidentale
 Paralia – ex comune della Grecia nella periferia della Macedonia Centrale